Ви́нницкая у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Винницкая улица — улица в Липецке (Шахта № 10).
 Винницкая улица — улица в Москве.
 Винницкая улица — улица в Уфе.

Украина 
 Винницкая улица — улица в Днепре.
 Винницкая улица — улица в Запорожье.
 Винницкая улица — улица в Ровно.